Карлос Хонас Алькарас (); род. 30 ноября 2002, Ла-Плата, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник английского клуба «Саутгемптон».

Карьера

Клубная 
Алькарас пришёл в молодёжную команду профессионального клуба «Расинг» (Авельянеда) в 2017 году из школы DIVE. Во взрослой команде дебютировал 26 января 2020 года в матче 17-го тура чемпионата Аргентины против «Атлетико Тукуман». Первый гол за команду забил 16 марта в матче кубка Суперлиги против «Альдосиви». В этой игре Алькарас вышел на замену на 81-й минуте, а на 90+7-й минуте забил победный гол. «Расинг» победил со счётом 4:3.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 23 января 2023

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Саутгемптон»